nl может означать:

 nl — утилита в UNIX и Unix-подобных ОС
 NL — один из классов языков для детерминированной машины Тьюринга
 nl — код страны Нидерландов по ISO 3166-1 alpha-2
 .nl — домен верхнего уровня для Нидерландов
 .